Hansom ist der Familienname von:

 Joseph Hansom (1803–1882), britischer Architekt und Erfinder

Hansom ist die Kurzbezeichnung des von Joseph Hansom entwickelten Hansom Cab.

en:Hansom (surname)